Arutua peut désigner :
 Arutua, l'atoll de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française ;
 Arutua, la commune administrative qui comprend, notamment, cet atoll.